Plusieurs abbayes sont placées sous le vocable Saint-Bernard :
 Abbaye de Saint-Bernard-sur-l'Escaut ou de Lieu-Saint-Bernard ou Abbaye Saint-Bernard d'Hemiksem, abbaye cistercienne en Belgique, dans l'ancien diocèse d'Anvers ;
 Abbaye Saint-Bernard de Bornem, abbaye cistercienne en Belgique située dans la province d'Anvers ;
 Abbaye Saint-Bernard (Alabama) ;
 Abbaye Saint-Bernard de Bayonne.

Homonymie d'abbayes